Fancelli puede referirse a:

Luca Fancelli (c. 1430 – después de 1494), escultor y arquitecto italiano.
Domenico Fancelli (1469–1519), escultor italiano que trabajó fundamentalmente en España.
 Chiarissimo Fancelli (-1632), escultor y arquitecto italiano.
Giacomo Antonio Fancelli (1619-1671), escultor italiano.
Cosimo Fancelli (c. 1620-1688), escultor italiano.